The Telegraph steht für:
 The Telegraph (bis 2009 The Weekly Telegraph), wöchentliche Ausgabe der britischen Tageszeitung The Daily Telegraph
 The Telegraph (Kalkutta), indische Tageszeitung

Siehe auch:
 The Daily Telegraph (Begriffsklärung)